Die NextGen Series 2011/12 war die erste Ausspielung des von Filmproduzent Justin Andrews und dem Sportdirektor von FC Brentford Mark Warburton initiierten europäischen Fußballvereinswettbewerbs für männliche Fußballspieler unter 19 Jahren. Am Wettbewerb nahmen 16 Klubs aus 11 Landesverbänden der UEFA teil.

Die Saison begann mit den ersten Gruppenspielen am 17. August 2011 und endete mit dem Finale am 25. März 2012 im Matchroom Stadium in London.

Gespielt wurde nach dem Vorbild der europäischen Klubwettbewerbe in einer Kombination aus Gruppenphase mit Hin- und Rückspielen und K.-o.-System ab dem Viertelfinale. Dabei wurde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. In diesem wurde allerdings nur jeweils ein Spiel ausgetragen, wobei die Gruppensieger Heimrecht genossen. Die Runde der letzten Vier fand innerhalb von zwölf Tagen in England statt.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

K.-o.-Phase

Viertelfinale 
Die Spiele fanden am 25. Januar sowie am 1./8. Februar 2012 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 14. und 21. März 2012 statt.

|}

Spiel um Platz 3 
Das Spiel fand am 24. März 2012 statt.

|}

Finale 
Das Spiel fand am 25. März 2012 statt.

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Ergebnisse auf fussballzz.de

2011
Fußballsaison 2011/12